Il Pool B della zona Euro-Africana Gruppo II nella Fed Cup 2012 è uno dei due gruppi in cui è suddiviso il Gruppo II della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate secondo le regole del girone all'italiana. (vedi anche Pool A)

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Verdetti
Georgia e Turchia ammesse ai playoff per la promozione al Gruppo I contro i vincitori del Pool A (Sudafrica e Montenegro).
Lettonia e Norvegia condannate ai playout per la retrocessione al Gruppo III contro terza e quarta del Pool A (Finlandia e Danimarca).

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2012